Bolkwadse ist der Familienname folgender Personen:

 Dawit Bolkwadse (* 1980), georgischer Fußballspieler
 Elisso Bolkwadse (* 1967), georgische Pianistin
 Irakli Bolkwadse (* 1994), georgischer Schwimmer
 Mariam Bolkwadse (* 1998), georgische Tennisspielerin
 Nino Bolkwadse (* 1977), georgische Rechtsanwältin und LGBT-Aktivistin
 Russudan Bolkwadse (* 1959), georgische Schauspielerin
 Schmagi Bolkwadse (* 1994), georgischer Ringer